Anàlisi de components principals
 Angioplàstia coronària percutània